

Geografia

Austria

Comuni 
 Markt Sankt Martin – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Mitterberg-Sankt Martin – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Sankt Martin – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Sankt Martin am Techelsberg – antico nome di Techelsberg am Wörther See, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Martin am Tennengebirge – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Sankt Martin am Wöllmißberg – comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Sankt Martin an der Raab – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Sankt Martin bei Lofer – comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Sankt Martin im Innkreis – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria) 
 Sankt Martin im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Martin im Sulmtal – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Sankt Martin-Karlsbach – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Sankt Martin – frazione di Kapfenberg, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Sankt Martin o Sankt Martin am Mannsberg o Sankt Martin am Krappfeld – frazione di Kappel am Krappfeld, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Martin o Sankt Martin-Waidmannsdorf – frazione di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Martin – frazione di Villaco, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Martin am Grimming – ex comune ora frazione di Mitterberg-Sankt Martin, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Sankt Martin am Techelsberg – frazione di Techelsberg am Wörther See, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Martin am Silberberg – ex comune ora frazione di Hüttenberg, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Martin am Ybbsfelde – ex comune ora frazione di Sankt Martin-Karlsbach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Sankt Martin im Granitztal – frazione di Sankt Paul im Lavanttal, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Martin im Lungau – frazione di Sankt Michael im Lungau, comune nel distretto di Lungau (Salisburghese)

Germania 
 Sankt Martin – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)

Italia 
 Sankt Martin – nome tedesco di San Martino, frazione del comune di Valle di Casies nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Sankt Martin in Passeier – nome tedesco di San Martino in Passiria, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Sankt Martin in Thurn – nome tedesco di San Martino in Badia, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Romania 
 Sankt Martin – antico nome tedesco di Târnăveni, municipio nel distretto di Mureș (Transilvania)
 Sankt Martin – antico nome tedesco di Sânmartin, frazione del comune di Macea nel distretto di Arad (Transilvania)

Slovacchia 
 Turz-Sankt Martin – antico nome tedesco di Martin, città nel distretto di Martin (Žilina)

Slovenia 
 Sankt Martin an der Pack – antico nome tedesco del comune di Šmartno ob Paki (Slovenia Centrale)
 Sankt Martin bei Littai – antico nome tedesco del comune di Šmartno pri Litiji (Slovenia Centrale)

Stati Uniti d'America 
 St. Martin – comune del Minnesota nella contea di Stearns

Svizzera 
 Sankt Martin – ex comune ora frazione di Vals, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Saint-Martin
 Sânmartin
 San Martino (disambigua)